Piana (Corsica), een gemeente in Zuid-Corsica
Piana (La Maddalena), een eilandje in de Italiaanse La Maddalena-archipel
Piana (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Piana (Sulcis), een eilandje in de Italiaanse Sulcisarchipel